V.League 1 (1986) – 6. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 20 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon rozpoczął się 30 marca, a zakończył 8 maja 1986 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Công Nghiệp Hà Nam Ninh. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół Cảng Sài Gòn. Tytuł króla strzelców zdobyli Nguyễn Văn Dũng (Công Nghiệp Hà Nam Ninh) oraz Nguyễn Minh Huy (Hải Quan FC), który strzelili po 12 bramek.

Punktacja 
 Zwycięstwo – 2 pkt
 Remis – 1 pkt
 Porażka – 0 pkt

Przebieg rozgrywek

Sezon zasadniczy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa mistrzowska 
W rozgrywkach grupy mistrzowskiej, gdy mecz zakończył się remisem, zwycięzcę wyłaniano w konkursie rzutów karnych.

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie